Вильхо́вский — фамилия. Известные носители:

 Вильховский, Владимир Яковлевич (род. 1927) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1957).
 Вильховский, Семён Михайлович (1905—1984) — советский военный деятель, Герой Советского Союза (1944).

См. также 
 Вольховский